Васильево (до 1949 года Харма, ) — деревня в Красноозёрном сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

История 

До 1939 года деревня Харма входила в состав волости Валкъярви Выборгской губернии Финляндской республики.

С мая 1940 года — в составе Торпильского сельсовета Раутовского района Ленинградской области.

С 1 августа 1941 года по 30 июня 1944 года, финская оккупация.

С октября 1948 года, в составе Краснодонского сельсовета Сосновского района.

С января 1949 года деревня стала учитываться, как Васильево. 

С июня 1954 года, в составе Мичуринского сельсовета.

В 1958 году население деревни составляло 180 человек.

С декабря 1960 года — в составе Коробицинского сельсовета Рощинского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — в составе Приозерского района. 

По данным 1966 года деревня Васильево также входила в состав Коробицинского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Васильево входила в состав Мичуринского сельсовета.

В 1997 году в деревне Васильево Красноозёрной волости проживали 8 человек, в 2002 году — 17 человек (русские —70 %).

В 2007 году в деревне Васильево Красноозёрного СП проживали 5 человек, в 2010 году — 7 человек.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района на автодороге  (Пески — Подгорье).

Расстояние до административного центра поселения — 23 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосново — 40 км.

Деревня находится на левом берегу реки Странница.

Демография

Улицы 
Васильковая, Весенняя, Грунтовая, Кедровая, Лесная, Липовая, Лыжная, Нагорная, Ольховая, Снежная, Сосновая, Спортивная, Степная, Торфяная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района